Limbo — початок; перше коло пекла «Божественної комедії» Данте Аліг'єрі.

Значення 
 Limbo — мова програмування операційної системи Inferno
 Limbo — відеогра

Див. також 
 Лімб
 Лімбо